Каррон (, ) — река в центральной части Шотландии, берущая начало на возвышенности  и течёт по Карронской долине (Страткаррону) в залив Ферт-оф-Форт. От названия реки Каррон происходит название вида гладкоствольного артиллерийского орудия — карронады, которое было создано на заводе компании «», располагавшемуся на берегу реки Каррон близ Фолкерка.

Название 
 Ненний, валлийский историк VIII—IX века, в своей «Истории бриттов» () высказывает предположение, что название реки Каррон имеет латинское происхождение и образовано от имени Караузия — римского императора-узурпатора, правивший с 286/287 года в Британии и северной части Галлии.

 Джеймс Макферсон, в комментариях к своим переводам поэм Оссиана, легендарного кельтского барда III века (эти «переводы» в настоящее время признаются литературной мистификацией), утверждает, что название реки имеет гэльское происхождение и означает «извилистая река» (каковым течение Каррона действительно было до строительства водохранилищ и спрямления русла в индустриальную эпоху.

 Существует также версия, что название Каррон имеет бриттское происхождение и восходит к бриттскому «caer avon», что означает «река фортов», имея в виду римские укрепления, построенные на ее берегах в качестве оборонительной пограничной линии между территорией, оккупированной римскими войсками, и землями пиктов. Действительно, ряд фортов в восточной части Вала Антонина размещался на южном берегу реки Каррон.

Течение 

Река берёт начало на возвышенности , далее образует водохранилище Каррон, покидая которое, течет по Карронской долине (Страткаррону), между Ларбертом и Фолкерком, далее через деревню Каррон.

Непосредственно перед пересечением реки автомагистралью M9 и автодорогой A906, в нее впадает старое русло канала Форт — Клайд, а сразу за автодорожными мостами — новое русло канала. Приблизительно через одну милю (1,6 км) река впадает в залив Ферт-оф-Форт севернее Гранджемута.

Длина реки составляет 32,18 км (20 миль), площадь бассейна — 192 км².

Источниками пополнения воды в реке Каррон являются водохранилище Каррон-Вэлли, реки и ручьи Эйвон-бёрн, Эрлс-бёрн, Оченбоуи-бёрн с водохранилищем Лох-Коултер на нем, Бонни-уотер, Гленкриан-бёрн,  и канал Форт — Клайд, с вливающимся в него через Фолкеркское колесо Юнион-каналом.

Водохранилище Каррон-Вэлли 

Водохранилище Каррон-Вэлли (называемое также Страткаррон-Лох) создано в 1939 году. Площадь его составляет 1000 акров (405 га). Оно искусственно зарыблялось  подвидом ручьевой форели ().

Водохранилище оказалось идеальным местом обитания для местной популяции ручьевой форели реки Каррон. Форели в водохранилище Каррон-Вэлли процветают благодаря обильным пищевым ресурсам в затопленной речной долине в образовавшейся искусственном озере длиной 4 мли (6,5 км) и шириной 3/4 мили (1200 м) и многочисленным впадающим в водохранилище ручьям, превосходным для нереста и роста молоди. Благодаря этому водохранилище Каррон-Вэлли считается одним из лучших мест в равнинной Шотландии для ловли форели нахлыстом.

Карронский мост 

Ниже водохранилища через реку Каррон переброшен Карронский мост. Он был построен в 1695 году вместо брода, который существовал в течение многих сотен лет на старой скотопрогонной дороге из  в Стерлинг. Этот двухпролетный арочный мост с двумя массивными каменными арками выглядит избыточно мощным и широким для нынешнего течения реки. Однако река Каррон до строительства в 1930-е гг плотины, образовавшей водохранилище Каррон-Вэлли, была в этом месте намного полноводнее.

Река Каррон в истории и культуре 
 Существует предположение, что река Каррон — это Итис, описанный Птолемеем в главе 2 книги I его «Географии» — труда древнегреческого учёного, составленного во II веке н. э. и содержащего перечень географических объектов с указанием их географических координат.

 В исторических хрониках упоминается состоявшаяся на беоегу Каррона в V веке н. э., предположительно возле , битва между римскими войсками и армией скоттов и пиктов под командованием короля Фергуса Великого. Сражение, окончившееся победой римлян, было настолько кровопролитным, что, по описаниям древних историков, «воды реки на протяжении многих миль были красными от крови».

 В 1759 году начал работу металлургический завод компании «», располагавшийся на берегу реки Каррон близ Фолкерка. Вокруг завода сложилось поселение, нынешняя деревня Каррон. В начале XIX века компания считалась крупнейшим металлургическим производством в Европе. В период с 1769 по 1779 на заводе компании шотландским инженером Чарльзом Гаскойном впервые было создано гладкоствольное артиллерийское орудие нового типа, ставшее называться карронада — по названию компании, но тем самым и по названию реки.

 Название реки Каррон, опосредованно через карронаду, присутствует в названии британского эскадренного миноносца «» и американского корабля поддержки десанта «».

 Это название, также через карронаду, присутствует в названии острова  в Индийском океане неподалеку от северного побережья Австралии. Впрочем, свое название остров получил по недоразумению: найденные в 1916 году командой британского крейсера «» две бронзовых пушки первоначально были ошибочно приняты за карронады. Под названием Карронада остров был нанесен на карты.

 Река Каррон упоминается в припеве англо-шотландской народной песни «Lads o' the Fair» («Парни с ярмарки»):

For ye can see them a', the lads o' the fair
Lads frae the Forth an' the Carron Water
Workin' lads an' lads wi' gear
Lads that’ll sell ye the provost’s dochter…

Примечания 

Реки Шотландии